Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Prieuré (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a son origine dans l'ancienne présence d'un prieuré, c'est-à-dire un bâtiment où résidait une communauté monastique de moindre importance qu'une abbaye.

en  
Rue du Prieuré (Priory Road), à Seaton

en  
 Drève du Prieuré, à Auderghem (Bruxelles)
 Rue du Prieuré, à Godinne (Yvoir)
 Rue du Prieuré, à Malèves-Sainte-Marie-Wastines
 Rue du Prieuré, à Ottignies-Louvain-la-Neuve
 Rue du Prieuré, à Perwez
 Rue du Prieuré, à Dinant, Anseremme (5500)

en  
 Rue du Prieuré, à Beynost
 Rue du Prieuré, à Châteaugiron
 Rue du Prieuré, à Douai
 Rue du Prieuré, à Lille
 Rue du Prieuré, à Maisons-Laffitte
 Rue du Grand-Prieuré, à Paris
 Rue du Prieuré, à Saint-Macaire-en-Mauges
 Rue du Prieuré, à Toulouse

au  
 Rue du Prieuré (Priory Road), à Gloucester
 Rue du Prieuré (Priory Road), à Hastings
 Rue du Prieuré (Priory road), à Liverpool
 Avenue du Prieuré (Priory avenue), à Sutton

en  
 Rue du Prieuré, à Genève

Prieuré
Prieuré, rue du
Prieuré, rue du